Court-circuit peut désigner :

Chirurgie 
 Court-circuit gastrique ou By-pass gastrique, une intervention chirurgicale

Électrotechnique 
 Court-circuit : une connexion électrique

Cinéma 
 Court-Circuit est une groupe d'animation cinématographique établit au sein de la Maison des jeunes et de la culture de Saint-Gervais à Genève. Il est actif à partir de 1970.

 Court circuits, un film français réalisé par Patrick Grandperret (1981)
 Court-circuit ou Court circuit, titre belge francophone du film américain Short Circuit (Cœur circuit au Québec) réalisé par John Badham (1986)
 Court-circuit (By Candlelight), un film américain réalisé par James Whale (1933)

Télévision 
 Court-circuit, un magazine télévisé diffusé sur Arte et consacré aux courts métrages.

Références